Das Internationaux de France 2008 fand vom 22. bis 27. September 2008 in Paris, Frankreich, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 62.400 US-Dollar.

Titelverteidiger der letzten Austragung im Jahr 2002 war Grégory Gaultier, dem erneut der Titelgewinn gelang. Im Endspiel besiegte er Borja Golán mit 11:4, 9:11, 11:3 und 11:5.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Grégoire Marche einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Paris